David Jones (ur. 1895) – brytyjski artysta plastyk i poeta
 David Jones (ur. 1940) – angielski lekkoatleta, sprinter
 David Jones (ur. 1940) – amerykański żeglarz z Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych
 David Jones (ur. 1952) – brytyjski polityk
 David Jones (ur. 1984) – angielski piłkarz